Bahri () ist ein arabischer und türkischer männlicher Vorname sowie Familienname. Die weibliche Form des Namens ist Bahriye.

Namensträger

Vorname 

 Bahri Altıntabak (* 1939), türkischer Fußballspieler
 Bahri Kaya (* 1957), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Bahri Tanrıkulu (* 1980), türkischer Taekwondoin

Familienname 
 Abbas Bahri (1955–2016), tunesischer Mathematiker
 Ahmad al-Bahri (* 1980), saudi-arabischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname